

Toponyme 

 Triebel/Vogtl., une commune d'Allemagne, en Saxe
 Nom allemand de la ville polonaise de Trzebiel

Patronyme 

 Carl Triebel (1823–1885)
 Dirk Simplicius Triebel (1957-)
 Franz Triebel (1896–1942)
 Frédéric Triebel (1954-), immunologiste français.
 Friedrich Triebel (1888−1960)
  (1936-), mathématicien allemand
 Hans Valentin Triebel († 1716)
  (1969-), politicien local allemand
 Jördis Triebel (1977-), actrice allemande.
 Pascal Triebel (1966-), coureur cycliste luxembourgeois.
 Rudolf Triebel (1910−1995)
 Wolfgang Triebel (1900–2002)